Шантлу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Шантлу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Шантлу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Шантлу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр